Zsolt Fülöp ist der Name folgender Personen:

* Zsolt Fülöp (Physiker), ungarischer Physiker 
 Zsolt Fülöp (Politiker) (* 1965), ungarischer Politiker